Soluna puede referirse a:

 Soluna, fue una banda de rock argentina. 
 Soluna, es una película de Argentina dirigida en 1969 por Marcos Madanes.
 Soluna Samay, es una cantante danesa.